Rudolf Kubak (* 16. Dezember 1927 in Augsburg; † 25. Mai 2008) war ein deutscher Orgelbauer und Gründer der Orgelbauwerkstatt Rudolf Kubak GmbH in Augsburg.

Leben und Werk 

Kubak begann seine Ausbildung zum Orgelbauer bei G. F. Steinmeyer & Co. in Oettingen, legte 1960 die Meisterprüfung ab und gründete 1961 die nach ihm benannte Orgelbauwerkstatt in Augsburg. Die Werkstatt wurde 1996 von Robert Knöpfler übernommen und unter dem alten Namen weitergeführt.

Zu den Werken Kubaks zählen 100 Neubauten und eine Vielzahl von Restaurierungen sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Insbesondere in Augsburg wurden mehrere Orgelneubauten von Kubak angefertigt. Kubak baute ausschließlich Orgeln mit Schleifladen und mechanischer Traktur. Stilistisch knüpfte er an den historischen Orgelbau in Schwaben an und prägte diesen durch restaurierte und neue Werke: „Als Restaurator war er ebenso Schrittmacher wie mit seinen Neubauten frühzeitig Träger einer künstlerisch selbständigen schwäbischen Orgelkultur der Gegenwart.“

Seine größte Orgel (op. 84) ist die 1987 fertiggestellte Orgel in der Kirche St. Antonius in Pforzheim-Brötzingen mit 46 Registern auf 3 Manualen und Pedal. Im Dom zu Augsburg restaurierte er im Jahre 1986 die durch Franz Borgias Maerz 1903/1904 gebaute Orgel im Ostchor, und im äußeren nördlichen Seitenschiff entstand 1988/1989 Kubaks „Magnifikat-Orgel“.

Die sich in der Loretokapelle Stockach befindliche, von Johann Christopherus Pfleger 1661 gebaute Orgel wurde 1961 bis 1963 durch Kubak restauriert und neu gefasst sowie 1984 durch seine Werkstatt gereinigt. Ebenso restaurierte er 1967/1968 die sich heute in St. Andreas Augsburg-Herrenbach befindliche Orgel von Georg Friedrich Schmahl von 1737.

Zu seinen letzten Werken vor Übergabe der Firma (ab opus 101) an Robert Knöpfler gehören jene in der katholischen Pfarrkirche St. Franziskus in Augsburg-Firnhaberau und in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in München-Feldmoching sowie zu St. Margareta in Ampfing.

Werkliste (Auswahl)

Tonträger (Auswahl) 
 Barocke Orgelschätze. Werke von Buxtehude, Scheidt, Bruhns (Praeludium e-moll), Kerll (Capriccio sopra il Cucu), Kobrich, C. Ph. E. Bach, Corrette (Noëls), Balbastre (dito), Vierne (Andantino op. 51/2) und Grison (Toccata F-Dur). Klemens Schnorr an der Simnacher/Kubak-Orgel (1722/1984–1987) der Jesuitenkirche Mindelheim. Audite.

Literatur 
 
 
 Günther Grünsteudel, Günter Hägele, Rudolf Frankenberger (Hrsg.): Augsburger Stadtlexikon. 2. Auflage. Perlach, Augsburg 1998, ISBN 3-922769-28-4. (Online)

Weblinks 

 Website der Firma Orgelbau Kubak
 Organ index: Orgelbau Kubak

Einzelnachweise 

Orgelbauer (20. Jahrhundert)
Orgelbauer (Deutschland)
Person (Augsburg)
Deutscher
Geboren 1927
Gestorben 2008
Mann